«Нижегоро́дская пра́вда» — общественно-политическая и деловая газета Нижегородской области. В газете также происходит официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Нижегородской области, министерств и иных органов исполнительной власти Нижегородской области.

Об издании 
Газета «Нижегородская правда» издается с 1838 года. Учредитель — Правительство Нижегородской области. Газета выходит 2 раза в неделю — по понедельникам и средам. Понедельник — 8 полос формата А2, ч/б, тираж — 1100 экземпляров. Среда — 24 полосы формата А3, цветная печать, среднеразовый тираж — 10700 экземпляров.

История 

История первой нижегородской газеты начинается с 1838 года. Тогда она вышла под названием «Нижегородские губернские ведомости». До 1860-х годов это была единственная газета в городе. Она подчинялась напрямую Нижегородскому губернскому правлению. Газета регулярно освещала ход ежегодной ярмарки, а редактор неофициальной части — Павел Мельников-Печерский, в 1845 году опубликовал историю нижегородской ярмарки в нескольких номерах. После революции в 1917 году газета сменила название на «Нижегородскую коммуну». 1 ноября 1918 года вышел первый номер переименованной ежедневной газеты. Она стала печатным органом Нижегородского комитета РКП(б) и Нижегородского губернского и городского советов депутатов.

В октябре 1932 года после переименования Нижнего Новгорода в Горький газета стала называться «Горьковской коммуной». В 1920-е и 1930-е годы на её страницах печатаются материалы о коллективизации, индустриализации, о строительстве Окского моста и Нижегородского автозавода. Большую роль в подготовке газетных материалов играли нештатные рабочие и сельские корреспонденты (рабкоры и селькоры), количество которых исчислялось сотнями.

С 1936 года газета становится областной и является одновременно органом издания областного комитета партии и областного совета народных депутатов.

В 1941 году многие сотрудники редакции ушли на фронт, 13 человек погибли. В годы войны «Горьковская коммуна» выходила на двух полосах.

С 1951 года сменилось название газеты — «Горьковская правда». Многие из наиболее видных журналистов впоследствии перешли на работу в ведущие столичные газеты, а Алексей Романов (с 1963 по 1973 — председатель Госкино) и Владимир Куроедов (председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР (1960—1984)) стали министрами Правительства СССР.

В 1967 году газета широко отметила своё 50-летие и была награждена Орденом Трудового Красного Знамени. К 60-летнему юбилею Президиум Верховного Совета РСФСР наградил газету Почётной грамотой.

С октября 1990 года, после переименования города Горького в Нижний Новгород, газета называется «Нижегородской правдой».

После событий августа 1991 года выпуск «Нижегородской правды», поддержавшей ГКЧП, был приостановлен, целую неделю кабинеты журналистов были опечатаны. Возобновилось издание газеты уже при новом учредителе — журналистском коллективе.

С 1993 года учредителем газеты стало государственное предприятие «Нижполиграф» (до 1997 года), затем — Правительство Нижегородской области.

Ссылки 
 Сайт газеты

Примечания 

Газеты Нижнего Новгорода
Нижегородские Губернские ведомости
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени